Savica je lahko:

 Savica, kraški izvir, potok in slap pri Bohinjskem jezeru
 Savica, naselje v občini Bohinj
 Savica, žensko osebno ime